BMW E34 — третье поколение BMW пятой серии, выпускавшееся с 1987 года по 1995-й с кузовом седан и по 1996-й с кузовом универсал. Всего было выпущено 1 333 412 автомобилей, из них 124 656 универсалов.
Автомобиль был выдержан в стиле традиционного BMW, но в то же время содержал в себе современные технологии. Он был также оснащён автоматическим контролем устойчивости (ASC) или тяги (ASC + T).

Модели E34

518i 
 518i (1987–1993) M40B18
 518i (1993–1996) M43B18

518 
 518 Touring (1994–1996) Универсал с мотором 1,8 с функцией работы на метане помимо бензина.

520i

525i, 525ix 
 525i (1988–1990) M20B25
 525i (1990–1995) M50B25
 525ix (1992–1995) M50B25 (полноприводная версия)

530i, 535i, 540i 
 530i (1988–1990) M30B30
 530i (1992–1996) M60B30
 535i (1987–1992) M30B34
 540i (1992–1996) M60B40

Общее

Характеристики модели 

В октябре 1987 года BMW начали производство семейства Е34. По сравнению с Е28, кузов стал более обтекаемым, появились вертикальные указатели поворота спереди, противотуманные фары под бампером. Габариты по сравнению с предыдущей моделью пятой серии ощутимо выросли, а масса автомобиля была снижена.

По сравнению с предыдущей моделью пятой серии — BMW E28, восходящей к разработкам начала 1970-х годов — автомобили нового семейства были шагом вперёд. Значительно расширился набор базового и опционального оборудования, повысился общий технический уровень автомобиля. Прогресс имелся и в области безопасности.

Настройка ходовой части обеспечивала сочетание комфорта и управляемости (однако, предпочтение отдавалось последнему). Версии с двигателями большого рабочего объёма отличались хорошими динамическими характеристиками, наряду с ними выпускались и экономичные четырёхцилиндровые модификации, обычно с упрощённым оформлением интерьера.

Немного тесноватый салон с низкой линией крыши ориентирован на удобство водителя: консоль панели приборов (доступной в чёрном, синем, сером, коричневом, бежевом и красном (очень редком цвете)) развёрнута в его сторону, сидение водителя имеет пять электрорегулировок; всё скомпоновано так, чтобы обеспечить просторную посадку именно на передних сиденьях. Для Е34 была характерна эргономика органов управления.

Подвеска при высоком качестве покрытия дискомфорта у пассажиров не вызывает. Двигатель звучит приглушённо даже на высоких оборотах. Обзорность во всех направлениях, кроме заднего, достаточная, назад — затруднённая.

В крышке багажного отсека был размещён весьма полный комплект инструмента. Зато все прочие дополнения (кроме АБС фирмы Bosch и подушки безопасности для водителя) предлагались только в опциях. Гидроусилитель рулевого управления развивает полную мощность при маневрировании, а с ростом скорости уменьшает своё действие для повышения точности обратной связи. Тормоза — с мощным замедлением, информативностью, мягко и точно работающей АБС.

Пятая серия стала наиболее представительной по набору двигателей в производственной программе компании, которая создала для неё широкий диапазон рядных шестицилиндровых бензиновых силовых агрегатов c впрыском «Бош-Мотроник»: 2,0 л, 129 л. с., шины 195/65 HR15 (модель 520i); 2,5 л, 170 л. с. (525i); 3,0 л, 188 л. с., шины 205/65 VR15 (530i) и 3,4 л, 211 л. с., шины 205/65 VR15 (535i). Их агрегировали с автоматическими 4-диапазонными и 5-ступенчатыми механическими коробками передач. В марте 1988 года появились экономичные (9,3 л/100 км в городе) седаны 524td с турбодизелем мощностью 115 л. с.

Топ-модель — седан М5 с двигателем рабочим объёмом 3,6 л (315 л. с.) и увеличенным до 90 л топливным баком — появилась в январе 1989 года и сразу завоевала популярность в кругах любителей быстрой езды. Укомплектованная механической пятиступенчатой коробкой передач, противобуксовочной системой и шинами размерности 235/45 ZR17 спереди и 255/40 ZR17 сзади, она стала самой динамичной в своём классе (разгон до 100 км/ч за 6,3 с, максимальная скорость ограничена — 250 км/ч).

В апреле 1992 этот двигатель заменили более мощным 3,8-литровым 327-сильным, а через месяц появилась его 340-сильная версия. В серийной комплектации все машины оборудовали усилителями тормозов.

В BMW тех лет имеются два диагностических интерфейса. Самый ранний BMW интерфейс, известный как ADS, представляет собой круглую соединительную колодку с двадцатью контактами. В автомобилях BMW после 1996 года стали появляться стандартные шестнадцатипиновые OBDII колодки. ADS в BMW просуществовал до начала 2000-х годов и отсутствовал в поздних E38.

История выпуска 
В мае 1990 года начался выпуск седанов 520i и 525i новым двигателем М50 имеющим 24-клапанную головку блока цилиндров, что позволило «снимать» по 150 и 192 л. с. Октябрь 1991 г. ознаменовал появление первой в истории семейства «пятёрок» полноприводной модификации 525iX с 2,5-литровым двигателем (192 л. с.). Она имела более высокую активную безопасность в сравнении с традиционными заднеприводными моделями: она устойчива и не поддаётся не только заносу, но и резкой пробуксовке колёс на сухом асфальте (благодаря противобуксовочной системе), и тем более не позволяет автомобилю сесть в лужу на проселочной дороге.

Кроме того в это же время появился новый турбодизель с промежуточным охлаждением — 525tds (143 л. с.), что позволило достигать максимальной скорости более 200 км/ч и при этом средний расход составлял всего 7 л/100 км. С ноября в автосалонах появились бюджетные версии седана — 518i — с тяговитым 113-сильным двигателем, предназначенные в основном для восточноевропейского рынка.

В январе 1992 г. полным ходом пошли продажи элегантных универсалов Touring 520i и 525i, которые сохранили все лучшие ездовые качества седанов, а также версии с системой полного привода BMW 525iX Touring. Объём багажного отсека при пяти ездоках составлял 460 л, а с двумя — 1450 л. В сентябре двигатели с индексом М50 (2 и 2,5 литра) стали оснащаться системой изменения фаз газораспределения VANOS, что позволило развивать двигателю большую мощность на низких оборотах, а также снизить расход топлива.

С октября 1992 года в продажу поступили седаны и универсалы 530i (218 л. с.) и 286-сильный 540i (вместо 535), оснащённые малошумными высокотехнологичными двигателями V8, а также М5 Touring. Осенью 1992 был проведен небольшой рестайлинг модели — боковые зеркала заднего вида стали более элегантной и современной формы. В апреле 1994 года БМВ 5-й серии получила новую широкую решётку радиатора и новый капот, а также пластиковые накладки на пороги, и вторую подушку безопасности в торпедо. Также в 94-м году у «пятёрки» в базе появились повторители указателя поворотов на передних крыльях.

В январе 1993-го на 518i стали устанавливать новый 4-цилиндровый 1,8 л двигатель мощностью 115 л. с. А в апреле 115-сильный 2,4-литровый турбодизель (524td) заменили на 2,5-литровый 143-сильный турбодизель (525tds), агрегатируемый с автоматическими и механическими КП.

Стоимость 
На момент своего появления на рынке Западной Германии BMW 525i стоила 47 000 DM. Дополнительно можно было заказать автоматическую коробку передач за 2450 DM, передние и задние электрические стеклоподъёмники за 1675 DM, механический прозрачный люк в крыше за 1380 DM и окраску «металлик» за 1175 DM.
Цена на базовую модель Е34 520i в Германии в 1994 году начиналась от 48650 марок. Цена на базовый универсал — 52550 марок.

Alpina B10 

Второе поколение Alpina B10 построено на базе BMW E34, в зависимости от версии двигателя на BMW 525ix, 535i или 540i. С 1988 по 1996 год было построено 1215 экземпляров в кузове седан и универсал. Автомобиль был доступен в пяти модификациях.

B10 3.5 / 1 
На момент запуска была единственной доступной версией B10. Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 литра от BMW 535i был переработан и развивал 187 кВт (254 л.с.) вместо 155 кВт (211 л.с.). В 1992 году производство прекратили после 572 выпущенных экземпляров.

B10 Biturbo 
Двигатель самого мощного на тот момент серийного седана в мире также был от BMW 535i и имел 2 турбокомпрессора Garrett T25. Это увеличило мощность со 155 кВт (211 л.с.) до 265 кВт (360 л.с.). С августа 1989 г. по март 1994 г. было выпущено 507 машин.

B10 4.0 
В апреле 1993 года Alpina выпустила первый B10 с восьмицилиндровым двигателем. Для этого был модифицирован двигатель BMW 540i, мощность которого увеличили с 210 кВт (286 л.с.) до 232 кВт (315 л.с.). К августу 1995 года с конвейера сошло 45 экземпляров.

Allrad B10 3.0 
Эта версия базировалась на основе BMW 525ix, с октября 1993 года было выпущено 64 машины. Рабочий объем рядного шестицилиндрового двигателя с четырехклапанной технологией был увеличен с 2,5 до 3,0 литров, а мощность увеличена с 141 кВт (192 л.с.) до 170 кВт (231 л.с.).

B10 4.6 
Эта модель пришла на смену B10 Biturbo в марте 1994 года. Блок двигателя BMW 540i был просверлен, для того чтобы получить рабочий объем в 4,6 литра. Мощность 250 кВт (340 л.с.) была чуть ниже чем у B10 Bi-Turbo, было выпущено 27 автомобилей.

Примечания

Ссылки 
 BMW

E34